Vranov kan syfta på följande platser:

Slovakien 

 Vranov nad Topľou (ort i Slovakien), Prešov,

Tjeckien 

 Vranov (ort i Tjeckien, Mellersta Böhmen), 
 Vranov (ort i Tjeckien, Plzeň), 
 Vranov (ort i Tjeckien, Södra Mähren, lat 49,31, long 16,61), 
 Vranov (ort i Tjeckien, Södra Mähren, Okres Brno-Venkov), 

Robotskapade Slovakienförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar